Luigi Amedeo di Savoia-Aosta – ammiraglio, esploratore e alpinista italiano
Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi – incrociatore della Regia Marina e della Marina Militare italiana